Milano calibro 9 –  raccolta di 22 racconti di Giorgio Scerbanenco, pubblicata nel 1969
Milano calibro 9 – film noir-poliziottesco del 1972, scritto e diretto da Fernando Di Leo, ispirato ai racconti di Scerbanenco
Milano calibro 9 – colonna sonora dell'omonimo film, ad opera degli Osanna, più correttamente nota come Preludio, Tema, Variazioni e Canzona.